Бладшот — вымышленный персонаж.
 Бладшот
 Бладшот (фильм)